Министе́рство путе́й сообще́ния (МПС) — центральный орган государственного управления в Российской империи, СССР и Российской Федерации (до 9 марта 2004 года), обеспечивавший проведение единой политики в сфере водного, сухопутного и железнодорожного транспорта, а также осуществлявший общее руководство в области транспортного сообщения. С 1931 года министерство (наркомат в 1917—1946 годах) занималось исключительно железнодорожным транспортом.

Министерство путей сообщения Российской империи 

Началом систематической деятельности правительства в области путей сообщения в России было издание в 1649 году положения об охране судоходства.

При Петре I учреждена Коммерц-Коллегия, наблюдавшая за сухопутными дорогами. После ряда преобразований в 1755 году управление в этой области перешло к Канцелярии строения государственных дорог.

В 1798 году образован «Департамент водных коммуникаций», позднее переименованный в «Управление водяными и сухопутными сообщениями», затем в «Главное управление путей сообщения», а с 1833 года по 1842 год носящий название Главное управление путей сообщения и публичных зданий. В 1842 году в управлении был создан Департамент железных дорог.

15 июня 1865 года император Александр II издал Указ об учреждении Министерства путей сообщения России, что и считается официальной датой образования МПС России.

В 1913 году эксплуатационная длина сети составила 58,5 тыс. км; было перевезено 132,4 млн т грузов и 184,8 млн пассажиров.

Наркомат путей сообщений 

После Октябрьской революции советской власти было необходимо обеспечить централизацию в управлении железнодорожным транспортом. При формировании нового правительства был образован Народный комиссариат путей сообщения РСФСР (НКПС).

В ходе Первой мировой и гражданской войн было разрушено более 60 % сети, 90 % локомотивного и 80 % вагонного парка. Только к 1928 году удалось в основном восстановить разрушенный железнодорожный транспорт и перевозки довести до объёма 1913 года.

В 1923 году после образования СССР Народный комиссариат путей сообщения РСФСР был преобразован в общесоюзный Народный комиссариат путей сообщения СССР.

В 1931 и 1932 годах Советом народных комиссаров СССР был принят ряд постановлений, направленных на интенсификацию перевозок и улучшение работы железнодорожного и безрельсового транспорта.

В 1932 году было принято решение Совета народных комиссаров о реконструкции железных дорог. Этим решением предусматривалось: усиление пути за счёт укладки более тяжёлых рельсов, широкое использование щебёночного балласта, создание мощных паровозов (ФД, ИС), большегрузных 4-осных вагонов, перевод подвижного состава на автотормоза и автосцепку, создание систем полуавтоматической и автоматической блокировки, внедрение механической и электрической централизации стрелок и сигналов и др.

В 1940 году эксплуатационная длина сети достигла 106,1 тыс. км, перевозки грузов составили 592,6 млн т.

Во время Великой Отечественной войны большая часть сети железных дорог в европейской части СССР была полностью разрушена, потеряно 40 % вагонов и 50 % локомотивов. Несмотря на это, железнодорожный транспорт полностью обеспечил военные перевозки и доставку грузов на фронт.

Министерство путей сообщения СССР 

В 1946 году Народный комиссариат путей сообщения был преобразован в МПС СССР.

В послевоенное время главной целью было восстановление разрушенного хозяйства.

В 1954 году из состава МПС выделилось Министерство транспортного строительства СССР (в 1992 году преобразовано в концерн «Трансстрой»).

МПС СССР выступило с инициативой перспективного (на 20 лет) развития и модернизации железнодорожного транспорта; в результате к 1975 году были значительно увеличены протяжённость сети и объёмы перевозок, электрифицированы и оснащены автоблокировкой сотни километров железных дорог.

В 1982 году был предложен план развития железнодорожной отрасли, в основу которого положена стратегия внедрения во все звенья транспортного конвейера интенсивных технологий на базе автоматизации производства и более широкой механизации ручного труда.

В 1991 году в Министерстве путей сообщения была разработана третья программа развития и реконструкции железнодорожного транспорта на период до 2000 года, которая легла в основу дальнейшего развития и модернизации железных дорог России.

Министерство путей сообщения России 

20 января 1992 года образовано МПС России.

В 1998 году постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена «Концепция структурной реформы федерального железнодорожного транспорта», в которой были определены основные задачи и цели перестройки отрасли.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» МПС России упразднено. Функции упраздненного министерства — федерального органа исполнительной власти переданы: Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и Федеральному агентству железнодорожного транспорта.

Часть функций управления переданы в ОАО «Российские железные дороги» (создано 1 октября 2003 года).

Министры путей сообщения Российской империи, Российского государства, СССР и Российской Федерации 

(с 20.11.1809 — Главноуправляющие водяных и сухопутных сообщений, с 25.07.1810 — Главноуправляющие путей сообщения, с 29.09.1832 — Главноуправляющие путей сообщения и публичных зданий, с 23.06.1865 — Министры путей сообщения, с 7 ноября 1917 по 1946 — Народные комиссары путей сообщения)
 С 1809 г. Принц Ольденбургский, Георгий Петрович
 С 1812 г. Деволант Франц Петрович
 С 1818 г. Бетанкур, Августин Августинович
 С 1822 г. Александр Вюртембергский
 С 1833 г. Толь, Карл Фёдорович
 С 1842 г. Клейнмихель, Пётр Андреевич
 С 1855 г. Чевкин, Константин Владимирович
 С 1862 г. Мельников, Павел Петрович
 С 1869 г. Бобринский, Владимир Алексеевич (министр), внук внебрачного сына Екатерины II, генерал, министр путей сообщения с 1869 г. При нём шло усиленное железнодорожное строительство по концессиям, в результате задолженность частных дорог казне возросла до огромных сумм, и министр был уволен.
 С 1871 г. Бобринский, Алексей Павлович, генерал, двоюродный брат предыдущего, министр путей сообщения с 1871 г. Считал, что железные дороги должны строиться за счет казны, но против этого возражал министр финансов М. Х. Рейтерн.
 С 1874 г. Посьет, Константин Николаевич
 С 1888 г. Паукер, Герман Егорович
 С 1889 г. Гюббенет, Адольф Яковлевич, служил в Министерстве финансов, затем в Министерстве путей сообщения, министр с 1889 г. Ввел правительственный надзор за тарифами по проезду на частных железных дорогах.
 С 1891 г. Витте, Сергей Юльевич
 С 1892 г. Кривошеин, Аполлон Константинович
 С 1895 г. Хилков, Михаил Иванович
 В 1905 г. Немешаев, Клавдий Семенович
 С 1905 г. Шауфус, Николай Константинович
 С 1908 г. Рухлов, Сергей Васильевич
 С 1915 г. Трепов, Александр Фёдорович
 С 1916 г. Кригер-Войновский, Эдуард Брониславович
 2 марта — 4 июля 1917 Некрасов, Николай Виссарионович
 11 — 24 июля 1917 Тахтамышев, Георгий Степанович
 25 июля — 31 августа 1917 Юренев, Пётр Петрович
 31 августа — 25 октября 1917 Ливеровский, Александр Васильевич
 28 октября 1917 — февраль 1918 Елизаров, Марк Тимофеевич
 февраль 1918 — май 1918 Рогов, Алексей Гаврилович
 май 1918 — июль 1918 Кобозев, Пётр Алексеевич
 июль 1918 — март 1919 Невский, Владимир Иванович
 1919—1920 Красин, Леонид Борисович
 4 ноября 1918 — 13 ноября 1919 Устругов, Леонид Александрович
 13 ноября 1919 — 4 января 1920 Ларионов, Алексей Михайлович
 25 марта — 10 декабря 1920 Троцкий, Лев Давидович
 1920—1921 Емшанов, Александр Иванович
 1921 — 2 февраля 1924 Дзержинский, Феликс Эдмундович
 2 февраля 1924 — 11 июня 1930 Рудзутак, Ян Эрнестович
 11 июня 1930 — 2 октября 1931 Рухимович, Моисей Львович
 2 октября 1931 — 28 февраля 1935 Андреев, Андрей Андреевич
 28 февраля 1935 — 22 августа 1937 Каганович, Лазарь Моисеевич
 22 августа 1937 — 5 апреля 1938 Бакулин, Алексей Венедиктович
 5 апреля 1938 — 25 марта 1942 Каганович, Лазарь Моисеевич
 25 марта 1942 — 26 февраля 1943 Хрулёв, Андрей Васильевич
 26 февраля 1943 — 20 декабря 1944 Каганович, Лазарь Моисеевич
 20 декабря 1944 — 5 июня 1948 Ковалёв, Иван Владимирович
 5 июня 1948 — 14 января 1977 Бещев, Борис Павлович
 14 января 1977 — 29 ноября 1982 Павловский, Иван Григорьевич
 29 ноября 1982 — 26 декабря 1990 Конарев, Николай Семёнович
 8 мая — 26 ноября 1991 Матюхин, Леонид Иванович
 20 января 1992 — 9 августа 1996 Фадеев, Геннадий Матвеевич
 22 августа 1996 — 14 апреля 1997 Зайцев, Анатолий Александрович
 14 апреля 1997 — 21 мая 1999 Аксёненко, Николай Емельянович
 29 мая — 16 сентября 1999 Старостенко, Владимир Иванович
 16 сентября 1999 — 3 января 2002 Аксёненко, Николай Емельянович
 4 января 2002 — 22 сентября 2003 Фадеев, Геннадий Матвеевич
 7 октября 2003 — 9 марта 2004 Морозов, Вадим Николаевич

См. также 
 Российские железные дороги
 Список министров путей сообщения России
 Ведомственная (военизированная) охрана железнодорожного транспорта
 Униформа МПС СССР

Примечания

Литература

Ссылки 
 История Министерства путей сообщения на сайте ОАО «РЖД»
 Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто лет его существования (1798—1898 гг.). — СПб.: Тип. Министерства Путей Сообщения, 1898.— 292 с. на сайте Руниверс

История железнодорожного транспорта
Министерства транспорта
Путей